WLL – Wireless Local Loop o Ultimo miglio via onde radio
 WLL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Wollogorang (Australia)
 WLL – Working Load Limit